

Termin -{SPH}- ima više značenja.

 -{SPH}- označava sfingomijelin.
 -{SPH}- je UN organizacija Svetski program za hranu.